Jaguares peut désigner :

 Jaguares, franchise argentine de rugby à XV basée a Buenos Aires et participant au Super Rugby
 Jaguares, l’équipe nationale réserve qui représente l'Argentine à la place de l'équipe principale dans les compétitions internationales mineures de rugby à XV 
 Jaguares, groupe de rock mexicain, originaire de Mexico